Kaas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pieter Kaas
 Hanne Kaas